Egnell kan referera till:

 Allan Egnell (1884–1960), svensk konstnär, grafiker, filmarkitekt och regiassistent
 Claes Egnell (1916–2012), svensk utövare av modern femkamp och sportskytte och överste i det militära
 Einar Egnell (1880–1976), svensk innovatör och industriman
 Elisabeth Egnell (född 1987), basketspelare
 Emil Egnell (1842–1917), grosshandlare
 Fritz Egnell (1877–1953), ingenjör
 Helene Egnell (född 1957), präst och journalist
 Mats Egnell (* 1977) svensk innebandyspelare
 Robert Egnell (född 1975), ledarskapsforskare
 Stig Egnell (född 1936), arkitekt
 Viktor Egnell (1872–1952), svensk lantbrukare och politiker (bondeförbundet)
 Åke Egnell (1918–2002), svensk skådespelare

Svenska efternamn